Nucula är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1799. Nucula ingår i familjen nötmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nötmusslor
Nucula